White Horse  Cavall Blanc  (1892 - ?), cabdill kiowa 
 White Horse (Califòrnia)
 White Horse (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 White Horse (Nova Jersey), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey 
 Manderson-White Horse Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud